Адель, Аделаїда (, , ) — жіноче ім'я, запозичення з французької (або німецької) мови;  (звідки )
походить від , утвореного з давньонімецького adol (новонімецьке Adel) «(благородний) рід, родина, походження». Поріднене чоловіче ім'я Адольф. В українській мові ім'я Адель відмінюється за третьою відміною (Аделі, з Аделлю тощо).

 Адель — дружина Володимира Святославича, донька перемишльського князя одного з хорватських князівств
 Адель Гілевич — українська художниця, ілюстратор дитячих книжок
 Адель Екзаркопулос — французька кіноакторка
 Адель Енель — французька кіноакторка
 Адель Савойська — дружина французького короля Людовіка VI
 Адель Едкінс — англійська співачка
 Адель Шампанська — королева Франції (1160—1180), третя дружина Людовика VII; регентша Франції (1190—1192); донька Теобальда II Великого, графа Шампані і Матильди Каринтійської.

Адель () — чоловіче ім'я арабського походження.

 Адель Нефзі — туніський футболіст
 Адель Селлімі — туніський футболіст
 Адель Таарабт — марокканський футболіст

Адель — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан

Примітки

Джерела 
 Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1982. Т. 1: А — Г / Укл.: Р. В. Болдирєв та ін. — 1982. — 632 с. Т 1, стор. 48-49 

Жіночі імена
Чоловічі імена